El término semillero ventricastaño puede referirse a:

 el nombre común de la especie de ave Sporophila castaneiventris de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología.

 un nombre común de la especie de ave Sporophila angolensis.